Ichwan (arabisch für „Bruderschaft“) steht für:

 Ichwān, ehemalige wahhabitische Bewegung in Saudi-Arabien
 al-Ichwān, Inselgruppe im Jemen

Ichwan ist der Familienname folgender Personen:

 Jaenal Ichwan (* 1977), indonesischer Fußballspieler